Gül ist ein türkischer weiblicher Vorname persischer Herkunft sowie Familienname mit der Bedeutung „die Rose“.

Namensträger

Historische Zeit 
 Gül Baba († 1541), türkischer Bektaschi-Derwisch und Dichter des 16. Jahrhunderts

Vorname 

 Gül Gölge (* 1981), türkische Entertainerin und Schauspielerin
 Gül Keskinler (* 1960), Integrationsbeauftragte des Deutschen Fußballbundes

Familienname 
 Abdülhamit Gül (* 1977), türkischer Politiker (AKP)
 Abdullah Gül (* 1950), türkischer Politiker und Staatspräsident (2007–2014)
 Demet Gül (* 1982), deutsche Schauspielerin
 Erdem Gül (* 1967), türkischer Journalist
 Ersin Gül (* 1990), deutsch-türkischer Futsal- und Fußballspieler
 Faruk Gül (* 1988), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Fatih Gül (* 1988), türkischer Fußballspieler
 Gökhan Gül (* 1998), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Kaan Gül (* 1994), deutscher Fußballspieler türkischer Herkunft
 Lale Gül (* 1997), türkisch-niederländische Schriftstellerin
 Leyla Gül (* 1974), Schweizer Politikerin
 Masist Gül (1947–2003), türkischer Zeichner, Dichter und Schauspieler
 Turgut Gül (* 1991), türkischer Fußballspieler

Sonstiges 

 GÜL ist die Abkürzung für Gemeinsame Überwachungsstelle der Länder; siehe Elektronische Fußfessel

Siehe auch 
 Gülay, Gülbahar, Gülcan, Gülistan, Gülşen; Akgül, Özgül, Sarıgül
 Güll

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname
GUL